Форпост ():

 Передня варта, передній пост охоронних частин.
 Укріплений пункт (позиція) на кордоні.
 Передовий пункт, опора чого-небудь.
 Форпост — назва російської ліцензійної копії ізраїльського БПЛА  (Шукач)

Джерела

Посилання
 Аванпост  // ВУЕ

Військова термінологія